Пило́т — многозначное слово:

Значения 
 Пилот — лётчик, управляющий летательным аппаратом (самолётом, вертолётом, планером, дирижаблем).
 Пилот — профессиональный автогонщик или мотогонщик.
 Пилот — спортсмен, управляющий картом, бобом.
 Пилот — космонавт, управляющий космическим кораблём.
 Пилот — эпоним сетевого удлинителя марки Pilot компании ЗИС.
 «Пилот» — мультипликационная студия.
 «Пилот» — российская рок-группа, образованная в 1997 году Ильёй Кнабенгофом.
 «Пилот» — бывший советский футбольный клуб (Рига).
 «Пилот» — спутниковая система слежения и мониторинга транспорта.
 «Пилот» — ежемесячный журнал, издаваемый в Великобритании и во всём мире.
 «Пилот» — литовский фильм 2008 года.
 «Пилоты» — советско-чехословацкий фильм 1988 года.
 Пилотный эпизод, пилот (жарг.) — пробный выпуск телепередачи или телесериала, специально снятый для демонстрации заказчику (телеканалу), и часто становящийся первым выпуском телепередачи или телесериала в случае успешных съёмок.
 «Пилот (Американская история ужасов)» — пилотная серия сериала «Американская история ужасов».
 «Пилот (Во все тяжкие)» — пилотная серия сериала «Во все тяжкие».
 «Пилот (Как я встретил вашу маму)» — пилотная серия сериала «Как я встретил вашу маму».
 «Пилот (Клиент всегда мёртв)» — пилотная серия сериала «Клиент всегда мёртв».
 «Пилот (Кости)» — пилотная серия сериала «Кости».
 «Пилот (Рик и Морти)» — пилотная серия мультсериала «Рик и Морти».
 «Пилот (Родина)» — пилотная серия сериала «Родина».
 «Пилот (Секретные материалы)» — пилотная серия сериала «Секретные материалы».
 «Пилотная серия (Гадкие американцы)» — пилотная серия мультсериала «Гадкие американцы».
 «Пилотная серия (Доктор Хаус)» — пилотная серия сериала «Доктор Хаус».
 «Пилотная серия (Сверхъестественное)» — пилотная серия сериала «Сверхъестественное».

Фамилия 
 Пилот, Керстин (род. 1965) — немецкая гребчиха.
 Пилот, Пьер (1931—2017) — канадский хоккеист, член Зала хоккейной славы.



См. также 
 Пилотаж
 Автопилот — устройство или программно-аппаратный комплекс, ведущий транспортное средство по определённой траектории.
 Пилот № 5 — американский пропагандистский фильм 1943 года.
 Пилоты из Таскиги () — телевизионный фильм (1995) Роберта Марковица.
 Пилотка
 :Категория:Пилотные серии телесериалов

Примечания